Familia Curie a fost o familie de oameni de știință:
 Marie Curie (1867–1934), fiziciană și chimistă de origine polono-franceză, câștigătoare a două Premii Nobel
 Pierre Curie (1859–1906), fizician francez și câștigător al Premiului Nobel, soțul lui Marie
 Jacques Curie (1856–1941), fizician francez, fratele lui Pierre
 Irène Joliot-Curie (1897–1956), fiziciană franceză și câștigătoare a Premiului Nobel, fiica lui Marie și Pierre
 Frédéric Joliot-Curie (1900–1958), fizician francez și câștigător al Premiului Nobel, soțul lui Irène
 Ève Curie (1904–2007), jurnalistă și scriitoare franco-americană, a doua fiică a lui Marie și Pierre

Obiecte și teorii denumite după familia Curie:
Curie (unitate de măsură) (Ci), o unitate de măsură a radioactivității
 Curie (crater lunar)
 Punctul Curie
 Legea lui Curie
 Institutul Curie (Paris)
 Institutul Curie (Varșovia)
 Liceul Metropolitan Curie din Chicago
 Curiu (Cm), un element chimic
 Submarinul francez Curie (Q 87), un submarin francez din Primul Război Mondial
 Submarinul francez Curie (P67), un submarin francez din al Doilea Război Mondial

CURIE:
 CURIE, o sintaxă pentru Compact URI.

Vezi și
 Currie (nume)